Franz Neumann kan syfta på:

 Franz von Neumann (1844–1905), österrikisk arkitekt och politiker
 Franz Neumann (1904–1974), tysk politiker (SPD)
 Franz Neumann (1900-1954), tysk-amerikansk jurist och statsvetare
 Franz Ernst Neumann (1798–1895), tysk fysiker
 Franz Xaver von Neumann-Spallart (1837-1888), österrikisk statistiker och ekonom.